Progres (lat. progressus od progredior, postupuji; opakem je regres) označuje 

 pokrokový, 
 rostoucí (například „progresivní daň“), anebo také 
 postupující (např. „progresivní paralýza“). 
 Progresivní daň viz Daň z příjmu
 Progresivní judaismus
 Progresivní rock
 progresivismus – víra v (neomezený) pokrok 
 Progres 2 – brněnská rocková kapela
 Progress – ruská kosmická loď